Surf's Up kan syfta på:

 Surf's Up (2007) – en amerikansk animerad fiktiv dokumentärfilm från 2007
 Surf's Up (album) – ett album som gavs ut 1971 av The Beach Boys
 Surf's Up (datorspel) – ett datorspel baserat på Sony Pictures Animation film med samma namn